El término desarme hace referencia tanto a la acción y efecto de desarmarse, al hecho de renunciar a las armas, o a la causa de retirarle armamento bélico a un grupo o persona.
El desarme puede ser tomado como ejemplo de retirar un objeto que influya en el funcionamiento de un sistema o equipo y también puede hacer referencia:
a un tratado de desarme
al desarme y control de armamento
al desarme nuclear
a la Conferencia de desarme